

Шербурн — місто, штат Нью-Йорк
 Шербурн — селище, штат Нью-Йорк